Das 555 Asian Open 1990 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1990/91, das vom 29. Oktober bis 3. November in Guangzhou ausgetragen wurde. Das Turnier stand in der Tradition des Thailand Masters, fand aber zum ersten Mal nicht in der thailändischen Hauptstadt Bangkok, sondern in China statt.

Stephen Hendry hatte die erste Ausgabe des Turniers unter dem Namen Asian Open gewonnen. Er erreichte nicht nur erneut das Finale, sondern gewann zum zweiten Mal das Turnier. Der schottische Weltmeister und Weltranglistenerste gewann gegen Dennis Taylor aus Nordirland mit 9:3.

Die Letzten 64 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für die Runde der Letzten 64 gesetzt. Die restlichen Profispieler hatten zuvor zwei Qualifikationsrunden gespielt und die 32 Sieger wurden den Top 32 zugelost. Ab dem Achtelfinale fanden die Spiele vor Fernsehkameras in Guangzhou statt. In allen Runden bis zum Halbfinale genügte der Gewinn von 5 Frames zum Weiterkommen (Best of 9). Das Finale wurde im Modus Best of 17 ausgetragen (9 Gewinnframes).

kl. = kampflos

Finale

Quellen 

Snookerveranstaltung 1990
Billardturnier in Guangzhou
1990